Oedipoda är ett släkte av insekter som beskrevs av Jean Guillaume Audinet Serville 1831. Oedipoda ingår i familjen gräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräshoppor
Oedipoda